Oude Brug (Amsterdam), brug in Amsterdam, Nederland.
 Oude Brug (Umeå), brug in Umeå, Zweden.

Zie ook 
 Ponte Vecchio, brug in Florence, Italië.
 Stari Most, brug in Mostar, Bosnië en Herzegovina.
 Old Bridge, plaats in New Jersey, Verenigde Staten.